Onderdistrict in Indonesië
 Sukasari (Bandung), een onderdistrict van het regentschap Bandung in de provincie West-Java
 Sukasari (Purwakarta), een onderdistrict van het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
 Sukasari (onderdistrict van Subang), een onderdistrict van het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Sukasari (Sumedang), een onderdistrict van het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukasari (Tangerang), een plaats in het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
 Sukasari (Air Periukan), een plaats in het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu
 Sukasari (Sarolangun), een plaats in het regentschap Sarolangun in de provincie Jambi
 Sukasari (Pegajahan), een plaats in het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Sukasari (Cidolog), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Sukasari (Cikijing), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Sukasari (Cilaku), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sukasari (Cisaat), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukasari (Gununghalu), een plaats in het regentschap West-Bandung in de provincie West-Java
 Sukasari (Kadupandak), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sukasari (Karangkancana), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Sukasari (Mandirancan), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Sukasari (Rumpin), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java

Zie ook 
 Suka Sari (doorverwijspagina)